

Geografia 
 Francia
 Blaincourt-lès-Précy – comune nella regione dell'Alta Francia
 Blaincourt-sur-Aube – comune nella regione del Grande Est